Прото:

 Прото — частина складних слів, що вказує на первинність, першооснову.

Персоналії 
 Сільвіо Прото — бельгійський футболіст, воротар клюбу «Андерлехт» і збірної Бельгії.

Примітки